Turmhügel Schlossberg steht für:
 Turmhügel Schlossberg (Wurmannsquick), Niederbayern
 Turmhügel Alter Schlossberg (Kathragrub), Oberfranken